Сан Андрес Тепетлапа има више значења:

 Општина Сан Андрес Тепетлапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Тепетлапа (Сан Андрес Тепетлапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику